Финал Кубка Английской футбольной лиги 2023 () — футбольный матч, который состоялся 26 февраля 2023 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч стал завершением 63-го розыгрыша Кубка Английской футбольной лиги, кубкового турнира, в котором приняли участие 92 клуба из Премьер-лиги и Английской футбольной лиги. В матче встретились «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 2:0.

«Манчестер Юнайтед» последний раз выигрывал крупный турнир в 2017 году (Лига Европы УЕФА), а «Ньюкасл Юнайтед» — в 1969 году (Кубок ярмарок).

Болельщики обеих команд получили по 867 мест в «стоячих» секторах. Матч стал первым за почти 35 лет финалом английского футбольного турнира, в котором будут разрешены «стоячие места» на стадионе.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2023
Кубок лиги
Кубок Футбольной лиги 2023
Кубок Футбольной лиги 2023